

Пшивідз — гміна в Ґданському повіті Поморського воєводства
 Пшивідз — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пшивідз — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства